Delly peut désigner :
 Delly, le pseudonyme de deux écrivains français.
 Emmanuel III Karim Delly (1927-2014),  patriarche de l'église chaldéenne catholique de 2003 à 2012.
 Rózsi Delly (1912-2000), soprano hongroise.
 Delly-Mô, une chanteuse et artiste de café-concert.

Voir aussi